Nowe Dwory est le nom :

Toponymie 

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 du village de Nowe Dwory.

 dans la voïvodie de Petite-Pologne :
 du village de Nowe Dwory.